В статье представлен список послов СССР и России в Королевстве Бахрейн.

 28 сентября 1990 г. установлены дипломатические отношения на уровне посольств.

См. также 
 Список послов Российской Федерации в государствах Азии
 Чрезвычайный и полномочный посол СССР и России
 Российско-бахрейнские отношения

Ссылки 
 Список послов СССР в Бахрейне в Справочнике по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898 - 1991
 Сайт Посольства Российской Федерации в Бахрейне

Бахрейн

Списки:Бахрейн